Pardilla kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Pardilla (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 
 Pardilla (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 

Robotskapade Spanienförgreningar